Юка́ри Нака́но (; 25 августа 1985, Конан, Айти) — японская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Победительница Азиатских игр (2007), серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2006), бронзовый призёр финала Гран-при (2005/06), бронзовый призёр чемпионата Японии (2007, 2008, 2010).

В 2002 году стала третьей фигуристкой-одиночницей, успешно выполнившей тройной аксель.

Карьера 

Юкари Накано начала кататься на коньках в 1991 году под руководством тренера Мачико Ямады.

Талант Юкари ярко проявился ещё на юниорском, когда она выиграла два этапа юниорского Гран-при в 2000 году и стала третьей в финале. В 2002 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров.

Она вошла в историю фигурного катания, сделав в 2002 году на этапе Гран-при Скейт Америка прыжок тройной аксель и став третьей женщиной в мире, сделавшей его.

В следующих двух сезонах (2003—2005) у Юкари был спад. В сезоне 2005—2006 она решительно вернулась в элиту мирового фигурного катания, став третьей в Финале Гран-при и второй на чемпионате Четырёх континентов.

В 2006—2007 на чемпионате Японии она в стала третьей, позади Мао Асады и Мики Андо, и одной из представительниц страны на чемпионате мира 2007 года, где становится пятой.

В 2008 году заняла четвёртое место на чемпионате мира, но её произвольная программа была оценена некоторыми судьями как лучшая.

В сезоне 2008—2009 приняла участие в серии Гран-при. На этапе «Skate America», заняв второе место, а «NHK Trophy» став третьей, отобралась в финал серии, где заняла пятое место. На чемпионате Японии выступила неудачно — стала пятой и не попала ни на чемпионат Четырёх континентов, ни на чемпионат мира. Была направлена японской федерацией на XXIV зимнюю Универсиаду, где завоевала золото.

Несмотря на завоёванную на чемпионате Японии 2010 года бронзу и на то что у Японии было три места на Олимпийских играх, Юкари в команду не попала, так как в неё вошли Мао Асада, Акико Судзуки (1-е и 2-е место национального чемпионата) и Мики Андо, гарантировавшая себе место серебром финала Гран-при.

На чемпионат мира—2010 Юкари не поехала из-за травмы плеча, а по окончании сезона завершила любительскую карьеру решив сосредоточиться на работе в телекомпании «Fuji Television».

Техника 
Фирменным элементом Накано, который привлекал внимание зрителей, считалось «колечко» (Donut spin) — вращение в позиции либела, когда корпус фигуриста выгнут назад, плечи формируют вертикальную линию, а конёк свободной ноги почти касается головы.

На Гран-при США 2002 года Накано успешно исполнила тройной аксель. Тем самым стала третьей одиночницей, после Мидори Ито и Тони Хардинг, которой покорился данный прыжок. Тройной аксель является одним из самых сложных прыжков, поскольку фигурист перед приземлением должен выполнить не три, а три с половиной оборота. На тех же соревнованиях — Гран-при США 2002 — россиянка Людмила Нелидина, выступавшая сразу после Накано, также выполнила тройной аксель.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Фигуристы Японии
Чемпионы Универсиады по фигурному катанию